Wziątek – całość zebranego z roślin i przyniesionego do ula pożytku pszczelego, czyli pyłku kwiatowego, nektaru oraz spadzi.

Pszczelarstwo